Шкурко Анатолій Васильович — український письменник, поет.
 Шкурко Анатолій Никифорович (1924-2019) — народний художник України.
 Шкурко Георгій Захарович (1913—?) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шкурко Дмитро Михайлович — офіцер Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України, заслужений журналіст України.
 Шкурко Іван Іванович (* 1941) — заслужений працівник освіти України, академік Міжнародної педагогічної академії, професор.
 Шкурко Макар Іванович (1914-1945) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Шкурко Олександр Вікторович (1979—2014) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шкурко Роман Агапійович (1908—1979) — Герой Радянського Союзу.
 Шкурко Сергій Кирилович — краєзнавець Поділля.
 Шкурко Тамара Іванівна (1928—2015) — Герой Соціалістичної Праці.

Примітки